Erebia kisokomana är en fjärilsart som beskrevs av Siuiti Murayama 1964. Erebia kisokomana ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
kisokomana